

Cucina 
 Khash – piatto armeno

Geografia 
Afghanistan
 Khash – cittadina della provincia di Nimruz
 Distretto di Khash – distretto della Provincia del Badakhshan
Iran
 Khash –  cittadina del Sistan e Baluchistan, capoluogo dello Shahrestān di Khash
 Shahrestān di Khash – shahrestān del Sistan e Baluchistan

Pagine correlate 
Cash
Kash